Паллеске, Эмиль (1823—1880) — немецкий актёр и публицист.
  — немецкий драматург и педагог.

Примечания